Porsche Supercup 2008 – szesnasty sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 5 kwietnia w Bahrajnie a zakończył się 14 września we Włoszech po dwunastu wyścigach.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów oraz rezultaty

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 
 

Sezony Porsche Supercup
2008 w sportach motorowych